Бартоломео II делла Скала (; XIV век, Верона — 12 июля 1381 года, Верона) — правитель Вероны из династии Скалигеров.

Биография 
Бартоломео был незаконнорождённым сыном Кансиньорьо делла Скала. Он стал претендовать на трон Вероны после того, как в 1375 году был убит его дядя Паоло Альбойно делла Скала. Правил вместе со своим братом Антонио делла Скала. После того, как Бартоломео II делла Скала получил власть в Вероне, он был вынужден стать вассалом Бернабо Висконти, который был женат на его тётке Реджине делла Скала.
12 июля 1381 года Бартоломео II и его канцлер Джованни ди Поиана были найдены мертвыми в доме семьи Ногарола. Хотя за этим убийством стоял Антонио делла Скала, в двойном убийстве обвинили семью Ногарола, некоторые члены этой семьи были заключены в тюрьму, а их имущество конфисковано.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Mario Carrara, Gli Scaligeri, Varese, Dell’Oglio, 1966.
 G. M. Varanini, Gli Scaligeri 1277—1387, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il veneto nel medioevo: Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il Veneto nel medioevo: Le signorie trecentesche, Verona, Banca Popolare di Verona, 1995.

Ссылки 
 Бартоломео II делла Скала
 
 Генеалогия семьи Скалигер

Родившиеся в XIV веке
Бартоломео II
Бартоломео II
Правители Европы XIV века